Puerta de Bisagra puede referirse a:
 Puerta Antigua de Bisagra, también Puerta de Alfonso VI, puerta monumental en Toledo, España.
 Puerta Nueva de Bisagra, puerta monumental en Toledo, España.